Робин Кул (род. 14 ноября 1999) — эстонский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под ником ropz. В данный момент играет за команду FaZe Clan. Победитель PGL Major Antwerp 2022

Ранняя жизнь 
Кул родился 22 декабря 1999 года. Он вырос в Йыгева, Эстония.

Карьера 
До того, как Кул присоединился к mousesports, он играл в Call of Duty за Team Horizon; он играл за снайпера. Кул присоединился к mousesports примерно в апреле 2017 года и за время работы в команде завоевал девять трофеев. Он считался самым ценным игроком ESL Pro League Season 10 Finals и с 2018 года постоянно входит в список 20 лучших игроков HLTV (соответственно № 19, № 10, № 7 и № 18). Kool последовательно занимал первые 10 мест в списке в 2019 и 2020 годах. После почти пяти лет игры в mousesports Kool присоединился к FaZe Clan в январе 2022 года. Его переход оказался успешным, и они прошли квалификацию на BLAST Premier: Spring. Finals и выиграли первый LAN-турнир года — IEM Katowice 2022. Затем Faze и ropz выиграли второй титул подряд на ESL Pro League Season 15, а ropz был назван MVP турнира. После триумфа на ESL Pro League Season 15, команда выиграла PGL Antwerp 2022

Примечания 

Профессиональные игроки в Counter-Strike
Киберспортсмены Эстонии